Couze bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich
 Couze (Corrèze), Nebenfluss der Corrèze
 Couze (Dordogne), Nebenfluss der Dordogne
 Couze (Gartempe), Nebenfluss der Gartempe
 Couze (Vézère), Nebenfluss der Vézère
 Couze Chambon, Nebenfluss des Allier
 Couze d’Ardes, Nebenfluss des Allier
 Couze Pavin, Nebenfluss des Allier
 Couze de Valbeleix, Nebenfluss des Couze Pavin

Couze ist auch Namensteil der französischen Gemeinde 
 Couze-et-Saint-Front im Département Dordogne

Siehe auch:
 Kus
 Kues
 Kuhs (Begriffsklärung)
 Kuus